Вассле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний схід від Парижа, 50 км на схід від Ліона, 55 км на північний захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 433,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Васслен на сайті французького Національного інституту географії
 Васслен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Васслен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Васслен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Васслен на сайті Mapquest
 сайт на Васслен

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер